Sezon (1927/1928) był 25. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Tytuł króla strzelców zdobył József Takács, który w barwach Ferencvárosi FC strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1927 w Europie
1927 w piłce nożnej
1928 na Węgrzech
1928 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech